Lavau ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Lavau (Aube), im Département Aube in der Region Grand Est
 Lavau (Yonne), im Département Yonne in der Region Bourgogne-Franche-Comté

Lavau ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Louis Irland de Lavau († 1694), französischer Adeliger, römisch-katholischer Geistlicher, Bibliothekar